wybudowanie – regionalnie stosowane określenie dla zabudowy poza wsią, (kolonii, osady, przysiółka).

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 10
 Wybudowanie – część wsi Górne Wymiary w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. chełmińskim, w gminie Chełmno
 Wybudowanie – część wsi Lisewo w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. chełmińskim, w gminie Lisewo
 Wybudowanie – część wsi Kucborek w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. chełmińskim, w gminie Papowo Biskupie
 Wybudowanie – część wsi Papowo Biskupie w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. chełmińskim, w gminie Papowo Biskupie
 Wybudowanie – część wsi Gołoty w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. chełmińskim, w gminie Unisław
 Wybudowanie – część wsi Kamionki Małe w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Łysomice
 Wybudowanie – część wsi Blizno w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. wąbrzeskim, w gminie Książki
 Wybudowanie – część wsi Obrzynowo w woj. pomorskim, w pow. kwidzyńskim, w gminie Prabuty
 Wybudowanie – osada wsi Janiszewko w woj. pomorskim, w pow. tczewskim, w gminie Pelplin
 Wybudowanie – przysiółek wsi Gniewino w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Gniewino

 Miejscowości podstawowe z frazą Wybudowanie Brusy-Wybudowanie • Górzno-Wybudowanie • Kościerzyna-Wybudowanie • Krajenka-Wybudowanie • Łasin-Wybudowanie • Osieczna-Wybudowanie • Radzyń-Wybudowanie • Witkowice-Wybudowanie • Wybudowanie Gręblińskie • Wybudowanie Michałowo • Wybudowanie Wielbrandowskie
oraz 114 integralnych części miejscowości

Zobacz też 
 Przysiółek
 Bladowo-Wybudowanie (dawniej Wybudowanie Bladowskie)
Międzyrzecz-Wybudowanie